Powstanie krakowskie (1846) – niepodległościowe wystąpienie zbrojne w Wolnym Mieście Krakowie w dniach od 21 lutego do 4 marca 1846 roku
 Powstanie krakowskie (1923) – robotnicze protesty zakończone walką z wojskiem w dniu 6 listopada 1923 roku
 Powstanie krakowskie (1944) – niezrealizowany plan przejęcia władzy w okupowanym Krakowie przez AK w ramach akcji „Burza” w dniu 10 października 1944 roku